Жуйков — русская фамилия; женская форма Жуйкова.

Жуйков 
 Жуйков, Александр Николаевич (род. 1947) — советский футболист.
 Жуйков, Борис Леонидович (род. 1952) — российский химик.
 Жуйков, Виктор Мартенианович (род. 1947) — российский юрист.
 Жуйков, Дмитрий Сергеевич (род. 1964) — российский государственный деятель.
 Жуйков, Евгений Леонидович (1952—2022) — российский поэт. Лауреат премии Николая Заболоцкого. 
 Жуйков, Евгений Севастьянович (род. 1927) — советский и российский общественный и хозяйственный деятель, почётный гражданин Кирова.
 Жуйков, Николай Петрович (1922—1944) — советский лейтенант, закрывший своим телом амбразуру пулемёта.
 Жуйков, Сергей Васильевич (1954—1998) — Герой Российской Федерации.
 Жуйков, Сергей Фёдорович (1911—1993) — советский учёный-психолог.



См. также 
 Жуков